Дорогое — название населённых пунктов на Украине:

 Дорогое — село в Днепропетровском районе Днепропетровской области.
 Дорогое — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.